Grospitz ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Grospitz († 2013), deutscher Journalist
 Thoralf Grospitz (* 1963), deutscher Biologe, Tierfilmer, Kameramann, Regisseur und Produzent